Felsmühle ist der Ortsname von

 Felsmühle (Guteneck), Ortsteil der Gemeinde Guteneck, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Felsmühle (Kronach), Wüstung auf dem Gemeindegebiet der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Felsmühle (Wilhelmsthal), Ortsteil der Gemeinde Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Felsenmühle